Шамати ( — рус. «Услышанное», от шма) — книга по каббале.

Источник 
РАБАШ записывал услышанное от своего отца Бааль Сулама во время уроков по каббале, праздничных трапез и т. п. После смерти РАБАША эти записи были переданы его ученику, преемнику и продолжателю его методики — М.Лайтману. В 1994 г. эти записи были составлены в книгу «Шамати» и опубликованы на иврите .

Издания книги 
 Для религиозных кругов книга издана под названием «Биркат Шалом»
 «Статьи рабаша» на русском языке, 1997 г.
 «Карманное» издание, иврит, 2003 г.

Значение книги 
В этой книге впервые в истории описаны стадии и пути внутренней (индивидуальной) работы человека на пути его духовного развития. Даны описания и объяснения различных духовных состояний человека, рекомендации и советы по ускорению духовного развития. Предшествующие основные книги по каббале («Зоар», «Эц Хаим», «Талмуд эсэр сфирот») раскрывали устройство действительности и наконец завершает этот процесс книга «Шамати», раскрывая каждому желающему пути и способы внутреннего постижения существующей действительности.

Использование книги 
Книга используется в качестве учебного пособия при изучении каббалы, различными группами населения (светскими и религиозными). Основные учебники — это «Зоар» и «Талмуд эсэр сфирот». Эта книга, наряду с трудами Бааль Сулама являются самым необходимым материалом по каббале, изучение которого раскрывает перед человеком истинную картину окружающей действительности и выводит его на качественно иной, более высокий уровень осознанного, разумного существования в гармонии с природой при полной реализации высшего предназначения человека — постижения Замысла Творения и мироздания.

См. также 
 Статьи из книги Шамати и уроки по ним на сайте Бней Барух
 Книги РАБАШа

Книги по алфавиту
Книги по каббале